Il singolare del torneo di tennis Borden Classic 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Etsuko Inoue che ha battuto in finale Beth Herr 6-0, 6-0.

Teste di serie 

 Lisa Bonder (semifinali)
 Beth Herr (finale)
 Etsuko Inoue (campionessa)
 Adriana Villagrán (quarti di finale)

 Shelley Solomon (primo turno)
 Emilse Longo (secondo turno)
 Lilian Drescher (primo turno)
 Amy Holton (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Borden Classic 1984